De andra Världsmästerskapen i kortbanesimning hölls i Rio de Janeiro, Brasilien, i en simanläggning på Copacabana beach den 30 november-3 december 1995.

Medaljfördelning

1995 i Brasilien
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Sportåret 1995
1995
Rio de Janeiro under 1900-talet